Walter Palmer peut faire référence à:

 Walter Palmer (1968), ancien basketteur américain ;
 Walter Palmer (1585–1661), premier colon puritain séparatiste de la colonie de la baie du Massachusetts ;
 Walter Launt Palmer, peintre impressionniste américain ;
 Walter Palmer (1858–1910), fabricant britannique de biscuits et homme politique conservateur.